

Patronyme 
 Adolphe Poult (1895-1930), fils du patron de la biscuiterie montalbanaise Poult, s'est illustré lors d'une inondation en sauvant des dizaines de personnes avant de mourir noyé.

Hydronyme 
 Le Poult est un petit fleuve côtier de Normandie (France).